Genovese bezeichnet:
 die Genovese-Familie, einen Mafia-Clan aus New York City
 das „Genovese-Syndrom“ (Bystander-Effekt), das nach dem Tod von Kitty Genovese beschrieben wurde
 eine Rebsorte Gesztus (Rebsorte)

Genovese ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Genovese (* 1964) argentinischer Künstler 
 Bruna Genovese (* 1976), italienische Langstreckenläuferin
 Debra Genovese (* 1955), US-amerikanische Rennrodlerin
 Elaine Genovese (* 1991), maltesische Tennisspielerin
 Elizabeth Fox-Genovese (1941–2007), US-amerikanische Historikerin
 Eugene Dominic Genovese (1930–2012), US-amerikanischer Historiker
 George Genovese († 2015), US-amerikanischer Baseballspieler und Talentsichter 
 Kitty Genovese (1935–1964), Todesumstände führten zum Terminus: „Genovese-Syndrom“, siehe Mordfall Kitty Genovese
 Leo Genovese (* 1979), argentinischer Jazzpianist
 Michael James Genovese (1919–2006), US-amerikanischer Mafioso
 Mike Genovese (* 1942), US-amerikanischer Schauspieler
 Richard Genovese (* 1947), US-amerikanischer Fotograf und Maler
 Vito Genovese (1897–1969), US-amerikanischer Mafioso

Siehe auch:
 Genovesesauce